Lodontoestomatologia és l'estudi de la boca i de les dents. Del grec odonto (dent), stoma (boca) i logos (estudi). Els professionals que tracten les dents, els dentistes, poden ser "odontòlegs" o "odontoestomatòlegs". La diferència entre ells és que mentre els "odontòlegs" han fet una carrera de 5 anys en una Facultat d'Odontologia, els "odontoestomatòlegs" han fet la carrera de medicina (6 anys en la Facultat de Medicina) i s'han especialitzat en "odontoestomatologia" ( 2 anys en l'Escola d'Odontoloestomatologia). A Espanya només resta una Escola d'Odontoestomatologia a la Universitat d'Oviedo, la resta s'han transformat en Facultats d'Odontologia, segons el currículum de la resta d'Europa.